Always est un adverbe anglais qui signifie « toujours ».


Cinéma 

 , film américain de  sorti en 1985 ;
 , film américain de  sorti en 1989 ;
 Always, film sud-coréen de  sorti en 2011.

Série télévisée 

 Always,  de la  de Kaamelott ;
 , titre original de Jusqu'à la mort s'il le faut,  de la  de  ;
 , titre original de Affronter ses peurs,  de la  de  ;
 , titre original d'Au Texas éternel !,  de la  de .

 Musique 

 Album 

 ,  du groupe The Gathering sorti le  ;

 , album de Big Bang sorti le  ;

 , album d'Alvvays sorti le  ;

 , album d'Aziza Mustafa Zadeh sorti en 1993 ;
 , album de Gabrielle sorti le  ;
 , album de Hazell Dean sorti le  ;
 Always, album de June Tabor sorti le  ;
 Always, album de  sorti le  ;
 , album de Patsy Cline sorti en 1980 ;
 , album des  sorti le  ;
 Always, album de  sorti le  ;
 , album de Willie Nelson sorti en 1980 ;
 , album de Xiu Xiu sorti le .

 Chanson 

 , chanson d'Amon Tobin présente sur l'album Foley Room sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' et  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Blink-182 présente sur l'album  sorti le  ;
 Always, chanson du groupe Bon Jovi présente sur l'album Cross Road sorti le  ;
 , chanson de BT présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Corey Hart présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de David Guetta présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch sorti le  ;
 , chanson de Dope présente sur l'album  sorti le  ;
 Always, chanson du groupe Erasure présente sur l'album I Say I Say I Say sorti le  ;
 , chanson d'Irving Berlin sorti en 1925 ;
 , chanson de James Ingram présente sur l'album Never Felt So Good sorti le  ;
 , chanson de la chanteuse japonaise Kana Nishino présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Killswitch Engage présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Mai Kuraki présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Mika Nakashima présente sur l'album Star sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Panama ;
 , chanson de Panic! at the Disco présente sur l'album Vices and Virtues sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Real Life présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Saliva présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album Yogurting sorti le  ;
 Always, chanson de Johnny Hallyday, présente sur l'album de 2007 Le Cœur d'un homme ;
 , chanson de Sum 41 présente sur l'album 8 Years of Blood, Sake, and Tears: The Best of Sum 41 sorti le  ;
 , chanson de Switchfoot présente sur l'album Hello Hurricane sorti le  ;
 , chanson de Trina présente sur l'album Amazin''' sorti le .

Autre 
Always peut aussi désigner :
 , marque de produit d'hygiène féminine.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre